Не следует путать с генералом Жаном-Батистом Жираром.

Этьен Морис Жерар (,  — ) — французский военный деятель, маршал Франции (1830 год), граф (1813 год), участник революционных и наполеоновских войн, «правая рука» маршала Груши, герой боя при Вавре. При Луи-Филиппе — военный министр. Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже.

Биография 
Сын Жана Жерара (; 1739–1801), королевского судебного пристава, придворного чиновника и купца, и его супруги Мари-Жанны Сен-Реми (; 1733–1803).

Начал службу волонтёром, в 1791 году.

Отличился в 1794 году, при устройстве переправы через реку Рэр, где облегчил наводку моста, с верёвкой переплыв реку вплавь под сильным огнём, и был за это произведён в капитаны. Вскоре после этого Жерар был назначен адъютантом к Бернадотту и сопровождал его в походах в Италию, на Рейн и в посольстве в Вену. Принимал участие в боях кампаний 1805, 1809 и 1810 гг. (в Португалии).

В русскую кампанию 1812 года командовал сначала бригадой, потом дивизией и при отступлении «Великой армии» исполнял обязанности начальника арьергарда в корпусе маршала Даву. В 1813 году Жерар был тяжело ранен в битве под Лейпцигом; в 1814 году отличился в сражениях при Ла-Ротьере и Монтро. В 1815 году, командуя 4-м корпусом, был тяжело ранен в бою при Вавре (18 июня).

Избранный в 1822 году в палату депутатов, примкнул к оппозиции. После Июльской революции получил портфель военного министра и чин маршала. В 1831 году он был назначен главнокомандующим Северной армией, с которой отразил вторжение голландцев в Бельгию; в 1832 году осаждал и принудил к сдаче Антверпен, который оборонял его бывший сослуживец Давид Шассе.

Граф Этьенн-Морис Жерар умер 17 апреля 1852 года в городе Париже.

Конан Дойль сделал героем цикла рассказов «Подвиги бригадира Жерара» вымышленного кузена этого генерала.

Воинские звания 
 Старший сержант (16 декабря 1792 года);
 Младший лейтенант (21 декабря 1792 года);
 Лейтенант (30 декабря 1793 года);
 Капитан (20 апреля 1797 года);
 Командир эскадрона (13 июля 1799 года);
 Полковник (26 октября 1800 года);
 Бригадный генерал (13 ноября 1806 года);
 Дивизионный генерал (23 сентября 1812 года);
 Маршал Франции (17 августа 1830 года).

Титулы 

 Барон Жерар и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 3 мая 1809 года в Эберсберге);

 Граф Жерар и Империи (; 21 января 1813 года).

Награды 
 Орден Почётного легиона:
 большой крест (29.07.1814)
 великий офицер (18.12.1813)
 командор (27.07.1806)
 офицер (14.06.1804)
 кавалер (25.03.1804)
 Орден Воссоединения, большой крест (03.04.1813)
 Орден Святого Людовика, кавалер (01.06.1814)
 Военный орден Максимилиана Иосифа, кавалер (Бавария, 06.04.1806)
 Орден Леопольда I, большой крест (Бельгия, 19.11.1832)
 Орден Данеброг, кавалер (Дания, 25.11.1808)
 Орден Серафимов (Швеция, 09.12.1836)
 Орден Меча, большой крест (Швеция, 30.04.1814)

Образ в кино 
 «Ватерлоо» (Италия, СССР, 1970) — актёр Владимир Дружников

Примечания

Литература 
 
 

Маршалы Франции
Главы военного ведомства Франции
Премьер-министры Франции
Графы Империи (Франция)
Великие канцлеры ордена Почётного легиона
Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Противники Реставрации
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Июльская монархия